Tommi Paakkolanvaara (né le  à Oulunsalo en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie 

Depuis la toute fin des séries 2004 de la SM-liiga, il est un joueur régulier dans cette ligue. Il a joué six saisons avec Kärpät Oulu et une avec les Pelicans Lahti.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||-- ||-- ||-- ||-- ||-- ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2004-2005|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 27|| 1|| 2|| 3|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| Hokki Kajaani|| Mestis|| 14|| 4|| 7|| 11|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 56|| 9|| 6|| 15|| 16|| 11|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2006-2007|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 45|| 8|| 14|| 22|| 0|| 10|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 52|| 13|| 13|| 26|| 12|| 15 || 3 || 4 || 7 || 0 
|-
| 2008-2009|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 57|| 5|| 9|| 14|| 12|| 15|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 2009-2010|| Pelicans Lahti|| SM-liiga|| 32|| 3|| 16|| 19|| 0||-||-||-||-||- 
|-
| 2010-2011|| Pelicans Lahti|| SM-liiga|| 53|| 3|| 14|| 17|| 20|| 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2011-2012|| Pelicans Lahti|| SM-liiga|| 52|| 11|| 11|| 22|| 10|| 17|| 0|| 4|| 4|| 2 
|-
| 2012-2013|| Pelicans Lahti|| SM-liiga|| 56 || 9 || 16 || 25 || 20 ||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014|| Pelicans Lahti|| Liiga|| 56 || 3 || 12 || 15 || 4 || 8|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2014-2015 || Pelicans Lahti || Liiga || 42 || 13 || 11 || 24 || 12 ||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015 || HC Lugano || LNA || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2015-2016 || Leksands IF || Allsvenskan || 44 || 8 || 20 || 28 || 26 || 14 || 1 || 8 || 9 || 6
|-
| 2016-2017 || Leksands IF || SHL || 8 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Ässät Pori || Liiga || 26 || 3 || 10 || 13 || 6 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Iitti Hockey || III-divisioona || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018|| Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus|| 30 ||	4 ||10 || 14 || 0 || 6 || 1  || 6 || 7 ||	4

Récompenses 
 Trophée Raimo-Kilpiö (2007)

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1983
Naissance à Oulunsalo
Joueur finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Hokki Kajaani
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du HC Lugano
Joueur du Leksands IF
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö